Bolfan (kajkavski Boljfan) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ludbrega, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 488 stanovnika te 157 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 413 stanovnika.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji